Fassio peut se référer à :

Patronyme 
  (1941-), écrivaine et professeure italienne ;
 Anne Fassio (1964-), actrice et réalisatrice française ;
  (1893-1968), homme d'affaires et armateur italien ;
 Gerome Fassio (1789-1851), peintre canadien-italien d'origine corse ;
  (1905-1995), syndicaliste italien ;
 Sylvie Fassio, nom de naissance de Sylvie Fennec (1946-), actrice française.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme